Троада или Троас (Troas) може да се отнася за:

 Троада, историческото име на регион в Турция
 Александрия Троада, древен град в Турция
 Троада, царица на Епир, съпруга на цар Ариб
 Троада, принцеса от Епир, дъщеря на цар Еакид и царица Фтия
 Троада, село в община Саваршин, Румъния
 Троада (планета), планета в роман